Our : divinité égyptienne.
 Our : nom akkadien de la ville de Ur, en Mésopotamie.
 L'Our : rivière belgo-luxembourgeoise, affluent de la Sûre.
 L'Our : rivière belge, affluent de la Lesse.
 Our : village de la commune de Paliseul, en Belgique, sur l'Our.
 Our : commune française du Jura.

Homophone

 Ourt : village de la commune de Libramont-Chevigny, en Belgique.
 Hour : village de la commune de Houyet, en Belgique.
 Hour : hameau proche de Rochehaut, dans la commune de Bouillon, en Belgique.

Paronyme

 Ouren : village de la commune de Burg-Reuland, en Belgique, sur l'Our.